Шаулич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шаулич, Елена (1896—1921) — черногорская учительница, участница Толпицкого восстания и партизанского комитского движения в Черногории во время Первой мировой войны.
 Шаулич, Шабан (1951—2019) — широко известный в странах бывшей Югославии исполнитель сербской народной музыки.